La Mémoire volée (The Bumblebee Flies Anyway) est un film américain réalisé par Martin Duffy, sorti en 1999.

La Mémoire volée (See Jane Run, titre québécois La Mémoire fracturée) est un téléfilm américain réalisé par John Tiffin Patterson, diffusé en 1995.